47-й отдельный моторизованный инженерный батальон  — воинская часть Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Формировался с февраля 1941 года в Прибалтийском особом военном округе.

В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 27 сентября 1941 года. До войны базировался в Елгаве

На 22 июня 1941 года входил в состав 12-го механизированного корпуса, дислоцировался в Найсэ. До начала августа 1941 года действовал в составе корпуса.

В начале августа 1941 года, в преддверии контрудара под Старой Руссой был придан 34-й армии. В ходе наступления, начавшегося 12 августа 1941 года, из состава батальона было создано четыре отряда заграждения, два из которых были направлены на прикрытие флангов армии, а два устраивали минновзрывные заграждения на направлении главного удара армии.

По-видимому, в ходе наступления и последующего отступления с прорывами из окружений, понёс большие потери, и  27 сентября 1941 года остатки батальона были направлены на доукомплектование 238-го отдельного сапёрного батальона

Полное наименование 

 47-й отдельный моторизованный инженерный батальон

Подчинение

Командиры 
 Скальный, Николай Иванович, старший лейтенант

Другие инженерно-сапёрные подразделения с тем же номером  
 47-й отдельный сапёрный батальон 224-й стрелковой дивизии 1-го формирования
 47-й отдельный сапёрный батальон 224-й стрелковой дивизии 2-го формирования
 47-й гвардейский отдельный сапёрный батальон
 47-й отдельный инженерно-сапёрный батальон
 47-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны